

France 
 Meteren, nom néerlandophone de Méteren, commune du département du Nord

Pays-Bas 
 Meteren, village de la commune de Geldermalsen, dans le Gueldre